

Persone 
 Antonio Cappello – notabile della Repubblica di Venezia
 Antonio Cappello – sordomuto italiano, vittima di un caso di discriminazione
 Giovanni Antonio Cappello – pittore e fisico italiano
 Antonio Cappello – politico italiano